Паласіуш () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Жуліан-де-Паласіуш — парафія.